Конкурс пианистов имени Гезы Анды () — международный конкурс академических пианистов, проходящий каждые три года начиная с 1979 г. в швейцарском городе Цюрих. Носит имя пианиста Гезы Анды, жившего в Цюрихе более 30 лет. Победитель конкурса получает ангажемент на концерты в течение последующих трёх лет (до 200 выступлений).

Лауреаты конкурса

Ссылки 

 Сайт конкурса 

Конкурсы пианистов
Академическая музыка в Швейцарии
Музыкальные конкурсы Швейцарии
Появились в 1979 году в Швейцарии
1979 год в музыке
Музыка в Цюрихе